Killerjagd ist der Titel folgender Filme:

 Killerjagd. Töte mich, wenn du kannst, deutscher Thriller von Manuel Flurin Hendry
 Killerjagd. Schrei, wenn du dich traust, deutscher Thriller, und Fortsetzung des Filmes von Hendry, von Elmar Fischer